Черни́ш () — словянське прізвище. Походить від назви кольору "чорний", тобто має значення — має відношення до чорного кольору.

Відомі носії 
 Черниш Анатолій Григорович — письменник, поет, член НСПУ.
 Черниш Вадим Олегович — український державний діяч, адвокат.
 Черниш Ігор Володимирович — капітан Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Черниш Максим Володимирович — сержант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Черниш Микола Анатолійович — головний старшина Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Черниш Микола Костянтинович — заслужений машинобудівник України, почесний громадянин Кременчука.
 Черниш Олег Сергійович (1984-2015) — молодший сержант, учасник російсько-української війни.
 Черниш Олександр Панкратович — український археолог, доктор історичних наук.

Див. також 
 Чернишов
 Чорниш